

Localidades

Dahlem (Baixa Saxônia)
Dahlem (Renânia-Palatinado)
Dahlem (Renânia do Norte-Vestfália)
Ou ainda:
Dahlem (Berlim) - um bairro de Berlim

Veja também
Dalhem
Dahlen
Dalem

Desambiguações de topônimos